Hakka Association of Thailand é um clube de futebol da Tailândia. Seu último registro na primeira divisão foi em 1954.

Clubes de futebol da Tailândia